Greg Steven Stefan, né le  à Brantford au Canada, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 

Ce gardien de but évolua de 1981 à 1991 aux Red Wings de Détroit.

Il a été entraîneur-chef des Whalers de Plymouth.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1978-1979 || Generals d'Oshawa || LHO || 33 ||  ||  ||  ||  || 133 || 4,88 || 0 || 0 || 27 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Generals d'Oshawa || LHO || 17 || 8 || 6 || 0 || 897 || 58 || 3,88 || 0 || 0 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Generals d'Oshawa || LHO || 46 || 23 || 14 || 3 ||  || 174 || 4,34 || 0 || 0 || 92 || 6 || 2 || 3 || 298 || 20 || 4,02 ||  || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 10 || 5 || 84,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 29 || 11 || 13 || 3 ||  || 99 || 3,78 || 0 || 2 || 36 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 ||  || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Red Wings de Détroit || LNH || 35 || 6 || 16 || 9 ||  || 139 || 4,53 || 85,3 || 0 || 35 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Red Wings de Détroit || LNH || 50 || 19 || 22 || 2 ||  || 152 || 3,52 || 87,5 || 2 || 14 || 3 || 1 || 2 || 208 || 8 || 2,31 || 90,7 || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 21 || 19 || 3 ||  || 190 || 4,34 || 86 || 0 || 23 || 3 || 0 || 3 || 138 || 17 || 7,38 || 75,4 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Red Wings de Détroit || LNH || 37 || 10 || 20 || 5 ||  || 155 || 4,51 || 85,6 || 1 || 23 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH || 43 || 20 || 17 || 3 ||  || 135 || 3,46 || 87,5 || 1 || 24 || 9 || 4 || 5 || 506 || 24 || 2,84 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH || 33 || 17 || 9 || 5 ||  || 96 || 3,11 || 89,6 || 1 || 36 || 10 || 5 || 4 || 527 || 32 || 3,64 || 86,4 || 1 || 0
|-
| 1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 21 || 17 || 3 ||  || 167 || 4,01 || 87 || 0 || 41 || 5 || 2 || 3 || 294 || 18 || 3,68 || 88,1 || 0 || 4
|-
| 1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 1 || 5 || 0 || 359 || 24 || 4,02 || 83,7 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 128 || 7 || 3,28 || 88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 2 || 0 || 1 || 0 || 66 || 7 || 6,36 || 75,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 299 || 115 || 127 || 30 ||  ||  || 3,93 || 86,8 || 5 || 200 || 30 || 12 || 17 ||  || 99 || 3,55 ||  || 1 || 4

Entraîneur-chef 

| 2007-2008 || Whalers de Plymouth || LHO || 39 || 16 || 20 || 3 || Éliminés au  tour
|-
| 2008-2009 || Whalers de Plymouth || LHO || 19 || 6 || 11 || 2 || -

Références 

Naissance en février 1961
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Generals d'Oshawa
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley